Le terme « Manglier » peut faire référence à :
 différentes espèces de plantes de mangrove telles que :
 le manglier jaune (Avicennia marina), 
 des palétuviers comme le manglier rouge (Rhizophora racemosa mais ce surnom est aussi attribué à Sideroxylon puberulum, 
 le manglier hauban (Rhizophora mucronata),
 le palétuvier rouge, Rhizophora mangle ;
 Symphonia globulifera, le manglier blanc.

Le fruit des mangliers est appelé « mangle ».